

Codici 
 LYE – codice aeroportuale IATA di RAF Lyneham del Wiltshire (Regno Unito)

Geografia 
 Lye – comune dell'Indre (Francia)
 Lye – località delle West Midlands (Regno Unito)
 Lye – località del comune di Gotland (Svezia)